Saint-Raymond är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Raymond ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Raymond är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Saint-Raymond. Runt Saint-Raymond är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Montréal,  km norr om Saint-Raymond. 

Runt Saint-Raymond är det i huvudsak tätbebyggt.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec